Zare bezeichnet:
 Zare, Nebenfluss der Sude im Westen Mecklenburg-Vorpommerns

Zare ist der Familienname folgender Personen:
 Ioan Zare (1959–2022), rumänischer Fußballspieler
 Maziar Zare (* 1984), iranischer Fußballspieler
 Richard N. Zare (* 1939), US-amerikanischer Physikochemiker
 Sattar Zare (* 1982), iranischer Fußballspieler
 Zare Haykazuni (440 v. Chr. – 394 v. Chr.), großarmenischer König